Fergusson peut faire référence à :

Patronyme 
 Elizabeth Graeme Fergusson (1737-1801), écrivaine américaine ;
 Francis Fergusson (1904- 1986), enseignant et un critique littéraire américain ;
 James Fergusson (1808-1886), spécialiste écossais de l'architecture indienne du  ;
Mary Fergusson (1914-1997), ingénieure britannique ;
 Robert Fergusson (1750-1774), poète écossais.
 

 Clan Fergusson

Toponyme 

 Fergusson, une île de la province de Baie Milne en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais